Municipio de Covert puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Covert (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Covert (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.